F122 oder F.122 steht für:

 F122, deutsche Fregatten-Klasse
 HMS Gurkha (F122), britische Fregatte der Tribal-Klasse
 Farman F.122 (auch Farman F-122), französisches Flugzeug von Farman

F122